Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1980-1981 - België
 Eerste klasse 1980-81 (basketbal België)
 Eerste klasse 1980-81 (voetbal België)
 Eerste klasse 1980-81 vrouwen (voetbal Frankrijk)